Ло Вэй — китайские фамилия и имя. Известные носители:

 Ло Вэй (1918—1996) — гонконгский режиссёр, постановщик фильмов с боевыми искусствами.
 Ло Вэй (род. 1983) — китайская тхэквондистка, олимпийская чемпионка 2004 года, чемпионка мира 2003 года, чемпионка Азиатских игр 2006 года.